Un pseudovirus, ou pseudovirion, est un virus synthétique constitué d'une enveloppe virale et d'un contenu protéique ou génétique.
 Pseudovirus est un genre de virus, de la famille des Pseudoviridae.